Knock (Clare), plaats in het Ierse graafschap Clare.
 Knock (Mayo), plaats in het Ierse graafschap Mayo. Bekend als bedevaartsoord.
 Knock (Buiten-Hebriden), plaats in de Schotse Buiten-Hebriden, op het eiland Lewis.
 Knock (Cumbria), plaats in het Engelse graafschap Cumbria.
 Knock (Oost-Friesland), plaats en kustgebied in de Duitse landstreek Oost-Friesland.
 Knock ou le triomphe de la médecine, toneelstuk van Jules Romains.
 Knock (2017), speelfilm van Lorraine Lévy, geadapteerd vanaf het toneelstuk, met Omar Sy